Termenul de Societate poate să însemne:

 Societate (sociologie), grupări mai mari de oameni care conviețuiesc, trăiesc pe un anumit areal geografic împreună
 Societate civilă, societate deschisă, societatea medievală

 Societate (drept), grupă de persoane care din punct de vedere economic sau juridic au același țel, de exemplu diferite firme sau familia 
 Societate comercială, Societate pe acțiuni (SA), Societate pe acțiuni europeană (SE), Societate cu răspundere limitată (SRL)
 Societatea Națională Căile Ferate Române, Societatea Națională a Lignitului Oltenia, Societatea pentru Exploatări Tehnice, București, Societatea de transport Constanța, Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea Română de Televiziune, Societatea Română de Geografie, Societatea Eurasiatică de Astronomie, Societatea Germaniștilor din România, Societatea Română de Science Fiction și Fantasy - SRSFF, Societatea Studenților în Medicină din București, Societatea Studențească de Chirurgie din România

 Societate (culturală), grupare de persoane de aceeași cultură, religie cu aceeași normă de viață socială.
 Societatea lui Isus, Societatea Filarmonică Română, Societatea Filarmonică Lyra, Societatea Literară Română, Societatea Scriitorilor Români, Societatea Academică Literară "România Jună", Societatea Academică din România, Societatea Antroposofică

 Societate de consum

 Societatea informațională